Holweg ist der Name von 

 August Holweg (1905–1989), Oberbürgermeister von Hannover 
 Carl Holweg, deutscher Maschinenbau-Ingenieur 
 Holweg S.A.S, französischer Hersteller von Verpackungsmaschinen. 

Siehe auch: 
 Hohlweg (Begriffsklärung) 
 Hollenweger 
 Hollweg 
 Holweck